Dluzniewski ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Dłużniewski (1939–2012), polnischer Künstler
 Jürgen Dluzniewski (* 1960), deutscher Hörspielautor und -regisseur